Maria (mãe de Jesus)
 Maria de Jesus — supercentenária portuguesa, decana da humanidade
 Maria de Jesus — beata espanhola
 Maria de Jesus de Ágreda — venerável espanhola

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de religião